Ку́бок Литвы по футбо́лу 2013/14 го́дов — 72-й розыгрыш Кубка Литвы по футболу.

«Жигис» дисквалифицирован в 1-м раунде. Победа была присуждена МРУ. «Центрас» не явился на матч 1-го раунда. Победа была присуждена «Саванорису».

В 4-м раунде (1 октября) был сыгран матч «Невежис» — «Дайнава», который завершился со счётом 2:1 в дополнительное время (1:1 в основное время). После матча оба клуба подали протесты: «Невежис» — потому что 1 футболист «Дайнавы» не мог играть из-за дисквалификации; «Дайнава» — потому что на 81-й минуте на замену вышел футболист «Невежиса», не заявленный на игру. Федерация футбола Литвы, рассмотрев и удовлетворив оба протеста, решила переиграть этот матч.

Вне зависимости от результата финального матча «Банга» получила право сыграть в первом отборочном раунде Лиги Европы УЕФА 2014/2015.

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал 
Стадион Утенис, Утена.

 
 
 

2013/2014
Литва
Спорт в Литве в 2013 году
Спорт в Литве в 2014 году